HSM kan syfta på:

 HSM – en ugandisk rebellgrupp, se Holy Spirit Movement
 Hardware Security Module, en modul för att skydda och administrera kryptografiska nycklar i elektroniska enheter.